język kota – język z rodziny bantu
 język kota – język z rodziny drawidyjskiej